Thor je lahko
Thor (ime)
Thor - bog groma v nordijski mitologiji
Thor - ameriška balistična raketa srednjega dosega (IRBM) in raketa nosilka
Thor - nemški težki možnar 610 mm, uporabljen v 2. svetovni vojni
Thor - šahovski pogon
Thor - lik v Zvezdnih vratih SG-1